Та́маш (; ) — венгерские имя и фамилия.

Известные носители фамилии:
 Тамаш, Габриэль (род. 1983) — румынский футболист.
 Тамаш, Гашпар Миклош (1948—2023) — венгерский общественный и политический деятель, философ-марксист, румынский венгр еврейского происхождения.
 Тамаш, Пал (род. 1948) — венгерский социолог.

См. также 
 Томаш
 Тамаши